Fourques kan syfta på:
 Fourques, Gard
 Fourques, Pyrénées-Orientales